Jelkovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jelkovo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Jelkovo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk